Nevot ist der Familienname der folgenden Personen:

 Anne-Marie Nebot, französische Sängerin 
 Armand Nevot (1891–1960), französischer Bakteriologe und Autor 
 Aurélie Névot (* 1975), französische Anthropologin und Ethnologin
 Beatriz Pérez Nevot (* um 1980), spanische Molekularbiologin, Immunologin, Forscherin und Autorin 
 Victor Nebot, spanischer DJ und Musikproduzent 

Siehe auch
 NEVOT, Abkürzung für Nuclear Electric Vehicle Optimization Toolset